Spivakovsky ist der Familienname von:

 Mark Spivakovsky (* 1960), russischstämmiger in Toulouse lehrender Mathematiker
 Michael Spivakovsky (1919–1983), britischer Musiker

siehe auch Spiwakowski